Neuhammer heißen/hießen folgende Orte:

 Neuhammer (Dammbach), Ortsteil der Gemeinde Dammbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Neuhammer (Ramsen), Ortsteil der Gemeinde Ramsen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Neuhammer (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Neuhammer (Rietschen), Ortsteil der Gemeinde Rietschen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Neuhammer (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Neuhammer (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Neuhammer (Gemeinde Krems), Ortschaft von Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

historisch:
 Deutschland
 eine ehemalige Ortschaft bei Saaldorf, einem Ortsteil von Bad Lobenstein in  Thüringen, in der Bleilochtalsperre ersoffen
 Polen
 Świętoszów (ehemals Neuhammer am Queis im Landkreis Sprottau, Niederschlesien), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Jagodzin (ehemals Neuhammer an der Tschirne im Landkreis Görlitz, Niederschlesien), ein Ort bei Węgliniec, Woiwodschaft Niederschlesien
 Kuzniczki (ehemals Neuhammer im Landkreis Grottkau, Oberschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Nowa Kuznia (ehemals Neuhammer im Landkreis Oppeln, Oberschlesien), bei Prószków, Woiwodschaft Oppeln, siehe Neuhammer (Proskau)
 Nowa Kuźnia (Gromadka) (ehemals Neuhammer im Landkreis Lüben, Niederschlesien), Ortschaft bei Gromadka, Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowa Kuźnia (Radwanice) (ehemals Neuhammer), Ortschaft bei Radwanice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowa Kuźnice (ehemals Neuhammer im Landkreis Bunzlau, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowy Młot (ehemals Neuhammer im Landkreis Lauenburg, Pommern), Ort bei Gniewino, Woiwodschaft Pommern
 Tschechien
 Nové Hamry (dt. Neuhammer), eine Gemeinde in der Region Karlovarský kraj

sowie:
 Truppenübungsplatz Neuhammer in Schlesien
 Neuhammer (Mürzzuschlag), Werk in Mürzzuschlag-Hönigsberg, Steiermark (ehemaliger Name, heute Böhler Bleche)

Siehe auch:
 Neuenhammer